József Szabó (n. 1896) – calciatore ungherese
József Szabó (n. 1940) – calciatore e allenatore di calcio sovietico, ora ucraino
József Szabó (n. 1956) – calciatore ungherese
József Szabó – nuotatore ungherese